Biston ochrearia är en fjärilsart som beskrevs av Mansbridge 1908. Biston ochrearia ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
ochrearia